Сеймен може да се отнася за:

 Сеймен, село във Вилает Истанбул, Турция;
 Сеймен, село във Вилает Родосто, Турция.
 Сеймен, войник в Османската армия.